Chvojka může být:

rostliny
 jalovec chvojka (Juniperus sabina L.) – jehličnatý keř z čeledi cypřišovitých
 pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) – jedovatá vytrvalá bylina z čeledi pryšcovitých

příjmení osob
 Chvojka (příjmení) – české příjmení